

Населені пункти та їхні частини

 Барани — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Барани — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Барани — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Барани — село в гміні Елк Елкського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Барани — частина села Ольшувка в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Барани — частина села Церпіш у гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Барани — присілок, колишнє Прохоровське сільське поселення, Красногорський район, Удмуртія
 Барани — присілок, колишнє Агрикольське сільське поселення, Красногорський район, Удмуртія

Примітки